Сергей Торопов: Торопов, Сергей Александрович (1882—1964) — русский и советский архитектор, краевед, педагог и реставратор.
 Торопов, Сергей Афанасьевич (1928—1990) — пермский историк и краевед.
 Торопов, Сергей Владимирович (род. 1989) — российский баскетболист.
 Торопов, Сергей Львович (род. 1973) — советский и российский дипломат.